Турнир в третьем дивизионе в рамках 69-го чемпионата мира по хоккею с шайбой проходил в Мексики.

Турнир

Итоговая таблица

Переходы

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2005
 Первый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2005
 Второй дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2005

Ссылки 
 hockeyarchives.info/
 Чемпионаты ИИХФ 2003

Март 2005 года
Спорт в Мексике в 2005 году
3
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Мексике